Joe Krol (né le  à Winnipeg, dans la province de l'Alberta au Canada - mort le , dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1932-1933 || K of C de Winnipeg || LHJM ||11 ||6 ||3 ||9 ||18 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1933-1934 || Fishermen de Selkirk || LHJM ||14 ||3 ||3 ||6 ||43 ||5 ||0 ||2 ||2 ||13
|-
|1934-1935 || Monarchs de Winnipeg || LHJM ||13 ||12 ||7 ||19 ||16 ||3 ||6 ||2 ||8 ||10
|-
|1935-1936 || Rovers de New York || EHL ||39 ||16 ||22 ||38 ||47 ||8 ||2 ||0 ||2 ||6 
|-
|1936-1937 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1936-1937 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||49 ||9 ||18 ||27 ||26 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|1937-1938 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||43 ||4 ||10 ||14 ||10 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|1938-1939 || Rangers de New York || LNH ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1938-1939 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||54 ||24 ||30 ||54 ||34 ||8 ||2 ||3 ||5 ||4 
|-
|1939-1940 || Ramblers de Philadelphie || LAH ||52 ||7 ||11 ||18 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1940-1941 || Bears de Hershey || LAH ||46 ||13 ||17 ||30 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1940-1941 || Indians de Springfield || LAH ||6 ||2 ||3 ||5 ||12 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|1941-1942 || Americans de Brooklyn || LNH ||24 ||9 ||3 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1941-1942 || Indians de Springfield || LAH ||18 ||3 ||12 ||15 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1942-1943 || Vancouver ARC || NNDHL ||19 ||14 ||16 ||30 ||32 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1942-1943 || Winnipeg ARC || WHDHL ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1943-1944 || Winnipeg ARC || WNDHL ||9 ||4 ||3 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

|26 ||10 ||4 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1915
Décès en mai 1993
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Americans de Brooklyn
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Décès à 77 ans